Ariz pode ser:

Ariz (Marco de Canaveses) - freguesia no concelho de Marco de Canaveses, Portugal
Ariz (Moimenta da Beira) - freguesia no concelho de Moimenta da Beira, Portugal

Desambiguação